Die Liste der Strassennamen von Basel enthält alle amtlich benannten Strassen, Gassen und Plätze in der Stadt Basel im Kanton Basel-Stadt und führt Bedeutungen und Umstände der Namensgebungen auf.

Geschichte 
Die erste schriftliche Erwähnung eines Strassennamens datiert aus dem Jahr 1190. Mit Beginn der Helvetik wurde 1798 die Durchnummerierung aller Häuser nach französischem Vorbild eingeführt; diese hatte Bestand bis zur Verabschiedung des Grundbuchgesetzes 1860, als erstmals weisse Emailleschilder mit schwarzer Schrift verwendet wurden. Die offizielle Benennung erfolgte durch den Regierungsrat, allerdings erst ab 1888 gesetzlich legitimiert. 1938 verpflichtete ein Bundesratsbeschluss die Kantone zur Einführung von Nomenklaturkommissionen; bedingt durch den Zweiten Weltkrieg schuf Basel-Stadt erst 1947 die gesetzliche Grundlage, sodass schliesslich 1956 die bis heute zuständige Nomenklaturkommission gebildet wurde.  

2008 reichte der damalige Grossrat Lukas Engelberger einen Vorstoss ein, wonach die Strassennamen-Schilder mit einer (historischen) Kurzerklärung versehen werden sollten. 2010 stimmte der Regierungsrat dem Anliegen zu und beauftragte die kantonale Nomenklaturkommission, in Zusammenarbeit mit dem Historiker André Salvisberg zu erarbeiten und zu verabschieden. Im Zuge eines 2008 gestarteten Forschungsprojekts an der Universität Basel wurde bis zu dessen Abschluss 2016 zugewartet, um neue Erkenntnisse berücksichtigen zu können. Ende 2017 wurden die ersten Schilder in der Innerstadt angebracht, weitere Quartiere folgten etappenweise in den folgenden Jahren.

Strassen

Literatur 
 Daniel Albert Fechter: Topographie mit Berücksichtigung der Cultur und Sittengeschichte. Nebst einem Plane der Stadt. In: Basler Historische Gesellschaft (Hrsg.): Basel im vierzehnten Jahrhundert. Geschichtliche Darstellungen zur fünften Säcularfeier des Erdbebens am S. Lucastage 1356, Basel 1856.
 Paul Siegfried: Basels Strassennamen, Basel 1921.
 Paul Roth: Die Strassennamen der Stadt Basel, Basel 1959.
 Emil Bachmann: Die Basler Stadtvermessung, Basel 1969.
 André Salvisberg: Die Basler Strassennamen, Christoph Merian Verlag Basel, 1999.
 Jürgen Mischke, Inga Siegfried (Hrsg.): Namenbuch Basel-Stadt, 3 Bände, Christoph Merian Verlag Basel, 2013–2016.

Weblinks 
 GeoViewer Kanton Basel-Stadt, Thema «Basler Strassennamen»
 Basler Strassennamen mit Kurzerklärungen (Stand: 18. Oktober 2017)
 Benjamin Wieland: Schildbürgerstreich – Basel, die Stadt der absurden Strassenschilder. bz, 4. November 2020.

Einzelnachweise 

!Strassennamen
Basel
!Basel